La Cruz puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 La Cruz, municipio del departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, Argentina;
 La Cruz, localidad y municipio de la Provincia de Corrientes, Argentina;
 La Cruz, de la Provincia de Misiones, Argentina;
 La Cruz, comuna de la provincia de Quillota, Chile;
 La Cruz, municipio del departamento de Nariño, Colombia;
 La Cruz, cantón de la provincia de Guanacaste, Costa Rica;
 La Cruz, distrito del cantón homónimo en Costa Rica;
 La Cruz, barrio de Granada, Andalucía, España;
 La Cruz, lugar de la parroquia de San Claudio, en el municipio de Oviedo, Asturias, España;
 La Cruz, municipio del estado de Chihuahua, México;
 La Cruz, localidad del estado de Chihuahua, México;
 La Cruz, cabecera municipal de Elota, Sinaloa, México;
 La Cruz, pueblo del estado de Tamaulipas, México;
 La Cruz, localidad del departamento de Florida, Uruguay;
 La Cruz, localidad del departamento de Burruyacú, provincia de Tucumán, Argentina;
 Distrito de la Cruz, en el departamento peruano de Tumbes

Transporte 
 Estación La Cruz ubicada en la Provincia de Corrientes, Argentina
 Estación La Cruz (Chile) ubicada en la región de Valparaíso, Chile

Miscelánea 
 el Cerro La Cruz, en la Región Metropolitana de Santiago, Chile;
 La Cruz Football Club, extinto equipo de fútbol de Valparaíso, Chile;
 La Cruz, grupo mexicano de heavy metal;
 La Cruz, periódico español editado en Tarragona entre 1901 y 1936;
 La Cruz, periódico mexicano conservador entre 1855 y 1858;
 La cruz, película de Argentina dirigida en 1998 por Alejandro Agresti.